Кубок Англии 1960/1961 — 80-й розыгрыш Кубок Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Третий раз в своей истории Кублк Англии выиграл «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Лестер Сити» со счётом 2:0. Благодаря этой победе «шпоры» стали первой за более чем 60 лет командой, оформившей «золотой дубль». Последними «дубль» оформляла «Астон Вилла» в финале 1897 года.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 5 ноября 1960 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 26 ноября 1960 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 7 января 1961 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 28 января 1961 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 18 февраля 1961 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 4 марта 1961 года.

Полуфиналы

Переигровки

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1960/61 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1960/61 на Soccerbase.com

1960
Англия
Футбол в Европе в 1960 году
Футбол в Европе в 1961 году
Спорт в Великобритании в 1960 году
Спорт в Великобритании в 1961 году